Большие Лучки — микрорайон г. Сланцы в Сланцевском районе Ленинградской области России. До 1949 года — отдельный посёлок, затем был административно объединён с рабочим посёлком Сланцы в город Сланцы, став его микрорайоном.

География 
Посёлок расположен в 3 километрах на юго-восток от центральной части города, на реке Кушелке, в 45 км от Кингисеппа и в 156 км от Санкт-Петербурга.

Общая площадь — 15 квадратных километров.

Климат

История 
Основан в 1934 году как рабочий посёлок при месторождении горючих сланцев. В 1949 году стал частью города Сланцы.

Инфраструктура 
Функционируют больница, школа-интернат, Дом культуры, библиотека, детский сад, садоводство и дом престарелых, также ряд других производственных предприятий. 
Долгое время Лучки и Сланцы носили звание шахтёрской столицы Ленинградской области, но добыча горючих сланцев была прекращена.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Электричка до Санкт-Петербурга (Балтийский вокзал) 4 раза в неделю.

населённые пункты, упразднённые в 1949 году
Упразднённые населённые пункты Сланцевского района
населённые пункты, вошедшие в состав города Сланцы